Шон Даниел О'Мали () е американски професионален боец по смесени бойни изкуства, който понастоящем се състезава в дивизия в полутежка категория на UFC.

Роден е в гр. Хелена, окръг Луис и Кларк, щата Монтана, САЩ на 24 октомври 1994 г.

Промоционалният му дебют е срещу Terrion Ware в The Ultimate Fighter 26 Finale на 1 декември 2017 г. О'Мали печели битката с единодушно решение.

ММА рекорд

Боксов рекорд

Източници 

Родени през 1994 година
Американски бойци по смесени бойни изкуства
Американци от ирландски произход